Weltklasse Zürich 2013 – mityng lekkoatletyczny rozegrany 29 sierpnia w Zurychu (dzień wcześniej w hali dworcowej rozegrane zostały konkursy pchnięcia kulą). Zawody były przedostatnią odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2013.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2013 w lekkoatletyce
Weltklasse Zürich
2013 w Szwajcarii